Arsenis ist der Familienname folgender Personen:

 Gerasimos Arsenis (1931–2016), griechischer Politiker
 Kriton Arsenis (* 1977), Mitglied des Europäischen Parlaments